Klaus (automerk), een Frans automerk
Klaus (voornaam), een jongensnaam
Klaus (Vorarlberg), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg
Klaus an der Pyhrnbahn, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Klaus (eiland), een eiland in de Haparanda-archipel
Klaus (film), een animatiefilm uit 2019

Personen met de achternaam Klaus
Josef Klaus, een Oostenrijks politicus en bondskanselier
Václav Klaus, een Tsjechische econoom en politicus

Zie ook
Claus (doorverwijspagina)